Onderdistrict in Indonesië
 Banjarejo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië

 Banjarejo (Banjarejo), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Banjarejo (Banyumas), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Pringsewu van de provincie Lampung, Sumatra
 Banjarejo (Bayan), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java
 Banjarejo (Boja), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Kendal van de provincie Midden-Java
 Banjarejo (Dagangan), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Madiun van de provincie Oost-Java
 Banjarejo (Gabus), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Grobogan van de provincie Midden-Java
 Banjarejo (Guntur), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Demak van de provincie Midden-Java
 Banjarejo (Kaliangkrik), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java
 Banjarejo (Karanganyar), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Pekalongan van de provincie Midden-Java
 Banjarejo (Karangbinangun), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java
 Banjarejo (Ngadiluwih), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Banjarejo (Panekan), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Magetan van de provincie Oost-Java
 Banjarejo (Tanjungsari), is een plaats en bestuurslaag in het regentschap Gunung Kidul van de provincie Jogjakarta